Cal Bepis és una masia situada al municipi de Solsona, a la comarca catalana del Solsonès. Es troba a la partida de Sant Honorat.

Referències 

Masies de Solsona